Но́вый — село в Мирнинском районе Якутии. Находится в 5 км от посёлка Алмазный, которому подчиняется административно. Основано в 1954 году.

Население — 138 человек (2007).

Жители села находятся в бедственном положении.

Население

Примечания

Ссылки 
 Информация о посёлке на сайте Центра СЭПМ

Населённые пункты Мирнинского района